est une expression anglaise signifiant « Amour et Guerre ». Elle peut faire référence à :

Série télévisée 

 , sitcom américaine diffusée du  au  sur .

Cinéma 

 , cinéma américain muet de James H. White, sorti en 1899 ;
 , film d'animation suédois de , sorti en 2006.

Musique

Chanson 

 , chanson de Tamar Braxton (2012) ;

Album 

 , album de BarlowGirl (2009) ;
 , album de Daniel Merriweather (2009) ;
 , second album de Tamar Braxton (2013).

Voir aussi 

 
 
 In Love and War